Márton Fucsovics era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha potuto partecipare.

Luke Saville ha battuto in finale Liam Broady 2–6, 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Jiří Veselý (terzo turno)
  Thiago Monteiro (terzo turno)
  Hugo Dellien (primo turno)
  Oliver Golding (secondo turno)
  Filip Horanský (terzo turno)
  Roberto Carballes (secondo turno)
  Dominic Thiem (terzo turno)
  Mate Pavić (quarti di finale)

  Andrew Whittington (secondo turno)
  George Morgan (secondo turno)
  João Pedro Sorgi (primo turno)
  Patrick Ofner  (primo turno)
  Jeson Patrombon  (secondo turno)
  Andrés Artuñedo (primo turno)
  Liam Broady (finale)
  Luke Saville (campione)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Torneo di Wimbledon 2011